Бенгоэчеа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенгоэчеа, Пабло Хавьер (род. 1965) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Бенгоэчеа, Эдуардо (род. 1959) — аргентинский теннисист.